Jet Boeke (1948), Nederlands illustrator.
Julius Herman Boeke, Nederlands econoom
Kees Boeke (pedagoog), Nederlands pedagoog
Kees Boeke (musicus), Nederlands musicus